Ötvös ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Ötvös (1845–1899), österreichischer Journalist und Schriftsteller, siehe Adolf Silberstein
 Ágoston Ötvös (1811–1860), ungarischer Arzt und Historiker 
 Gabor Ötvös (* 1935), ungarischer Musiker und Dirigent